Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tobias Hildebrand e Fredrik Loven che hanno battuto in finale Julian Knowle e Christophe Rochus 7-6, 1-6, 6-0.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Mosè Navarra (primo turno)
 Giorgio Galimberti /  Fabio Maggi (primo turno)

 Francisco Costa /  Sandro Della Piana (primo turno)
 Tommi Lenho /  Tapio Nurminen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1998